Amerikai Egyesült Államok
Brewer (Arkansas)
Brewer (Kansas)
Brewer (Maine)
Brewer (Mississippi)
Brewer (Missouri)
Brewer (Montana)
Brewer Addition (Tennessee)
Brewer Heights (Ohio)